Джа́комо дель Карре́тто (; 1215, Альба — 21 октября 1268, Финале) — маркграф ди Финале, титулярный маркграф Савоны из династии дель Карретто. Друг и ближайший сподвижник императора Священной Римской империи Фридриха II, был женат на его незаконнорождённой дочери.

Биография 
Джакомо дель Карретто был сыном маркграфа Энрико II и Симоны, дочери генуэзского патриция Бартоломео Гверчио. После смерти отца в 1231 году, унаследовал титул маркграфа Финале. В 1233 году присоединил к своим владениям прибрежную полосу Ривьера-ди-Поненте у Лигурийского моря. В том же году возник конфликт между ним и городом Альба за владение замком Монфорте. В 1234 году обе стороны обратились в арбитраж муниципалитета Асти, который вынес решение в пользу маркграфа. Несмотря на это, городское ополчение Альбы заняло замок. Конфликт был исчерпан в 1255 году, когда Дель Карретто отказались от своих прав на Монфорте.

В годы борьбы между императором и папством Джакомо был верным союзником Фридриха II. Он принимал участие в военных операциях гибеллинов в северо-западной части Апеннинского полуострова. В 1247 году в Кремоне Фридрих II выдал за него свою незаконнорождённую дочь .

18 ноября 1235 года в Турине Джакомо заключил союз с Амадеем IV, графом Савойи. В 1240 году, вместе с императорским викарием Манфредо II Ланчиа, он захватил у Генуэзской республики Пьетра-Лигуре. В 1241 году, вместе с Марино да Эболи, имперским викарием Ломбардии, участвовал в осаде Ноли. Генуэзская армия не успела снять осаду, и замок пал. В ответ Генуя отправила армию во главе с Фулько Гверчио на захват Финале. Джакомо сумел победить генуэзские войска и взял в плен их главнокомандующего. Не удовлетворившись поражением, Генуэзская республика отправила на захват Финале ещё одну армию во главе с Ланфранко Малочелло, родственником Джакомо. Попытка переговоров между ними потерпела неудачу, и военные действия возобновились с большей силой. В 1243 году генуэзские войска осадили Савону. Гибеллины собрали армию из двух сотен рыцарей, нанятых Павией, Алессандрией, Тортоной и Альбенгой, которая пришла на помощь осаждённому городу. Осада была снята и начались переговоры. В знак доброй воли Джакомо освободил Фулько Гверчио.

После смерти Фридриха II маркграфство Финале вошло в состав Генуэзской республики, которая обязалась не требовать компенсации за военный ущерб, нанесённый его прежним владельцем, однако Джакомо был вынужден продать Генуе замки Сеньо и Фиески. В 1253 году монферратский маркграф Бонифаций II назначил его наставником своего наследника, будущего маркграфа Вильгельма VII. 12 июля 1254 года Джакомо принял участие в переговорах между Оберто Паллавичино и Эццелино III да Романо. 17 июля 1255 года он подписал соглашение с городом Альба, которое положило конец конфликту из-за замков Монфорте и Новелло. Кроме того, Джакомо обязался жить в Альбе, принимать участие в заседаниях городского совета и обеспечивать безопасность проходящих через его владения дорог. Позднее он способствовал освобождению из плена савойского графа Томаса I. Перед смертью Джакомо пожертвовал солидные денежные средства католическим монастырям. Он умер 21 октября 1268 года, после чего его сыновья разделили владения рода между собой.

Семья 
Джакомо дель Карретто был женат на Катерине да Марано, внебрачной дочери императора Фридриха II. У них было пятеро детей:
 Коррадо дель Карретто (1250—1316/1319) — титулярный маркграф Савоны, сеньор Миллезимо;
 Энрико III дель Карретто — маркграф Новелло;
 Антонио дель Карретто (1260—1313) — маркграф Финале;
 Аурелья дель Карретто (1254—1307) — первым браком жена Ланфранко Гримальди, викария Прованса, вторым браком — Франческо Гримальди, правителя Монако;
 Маргарита дель Карретто (1255—1301) — жена Джованни ди Брайда, правителя Бра.

Предки 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Дель Карретто
Маркграфы Савоны
Маркграфы Финале
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века
Персоналии:Савона